De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2014 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 15 juni 2014 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Catalonië